

Cinema 
 Shine – film del 1996 diretto da Scott Hicks

Musica 
 Shine – album della Average White Band del 1980
 Shine – singolo dei Motörhead del 1983
 Shine – album di Frida del 1984
 Frida – traccia dell'album omonimo di Frida del 1984
 Shine – EP dei Mother Love Bone del 1989
 Shine – album dei Tyketto del 1995
 Shine – album dei Luna Sea del 1998
 Shine – singolo dei Mr. Big del 2001
 Shine – singolo di Meredith Brooks del 2002
 Shine – album delle Bond del 2002
 Shine – singolo delle Bond del 2002
 Shine – EP di Cyndi Lauper del 2002
 Shine – album di Daniel Lanois del 2003
 Shine – album di Meredith Brooks del 2004
 Shine – album di Stan Bush del 2004
 Shine – album degli Edenbridge del 2004
 Shine – singolo degli Edenbridge del 2004
 Shine – album di Cyndi Lauper del 2004
 Shine – album di Trey Anastasio del 2005
 Shine – album di Boney James del 2006
 Shine – singolo di Aly & AJ del 2006
 Shine – album di Joni Mitchell del 2007
 Shine – singolo dei Take That del 2007
 Shine – album di Estelle del 2008
 Shine – album di Martina McBride del 2009
 Shine – album di Kevin Moore del 2010
 Shine – singolo di Ricky Martin del 2010
 Shine – singolo di Sopho Nizharadze del 2010
 Shine – album delle Indica del 2013
 Shine – singolo di Natália Kelly del 2013
 Shine – brano di Anastasija e Maria Tolmačëvy del 2014
 Shine – album di Anette Olzon del 2014
 Shine – singolo degli Years & Years del 2015
 Shine – album di Wale del 2017
 Shine Remixes – maxi-singolo di Cyndi Lauper del 2003